Bowers School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bowers School (Massachusetts), NRHP-ID: 83004108
 Bowers School (Oklahoma), NRHP-ID: 88001393